Dositheos sau Dositheus se poate referi la:
Dositheus (samaritean), gnostic;
Dositheus Magister, profesor și jurist roman;
Dositheus (matematician) (c. secolul al III-lea î.Hr.), matematician grec;
 Dositheus din Gaza (d. c. 530), călugăr egiptean;
 Dositheus (patriarh) sau Dositheos Notaras (1641–1707), patriarh al Ierusalimului.